Freeway (jogo eletrônico)
Freeway (rapper)
BR-290 - rodovia localizada no sul do Brasil, também conhecida como free way

Desambiguação